Municipio de Oregon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oregon (condado de Clark, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Oregon (condado de Starke, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Starke.
 Municipio de Oregon (condado de Washington, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Oregon (condado de Wayne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Oregon (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.